Die Taube – romanzo breve dello scrittore tedesco Patrick Süskind pubblicato in Italia col titolo Il piccione
 Etrich Taube –  monoplano monomotore sviluppato dal pioniere dell'aviazione austriaca Igo Etrich nel 1910
 Henry Taube – chimico canadese naturalizzato statunitense, premio Nobel per la chimica 1983
 Sven-Bertil Taube – attore e cantante svedese
 Taube – fiume della Sassonia-Anhalt